Сан Херонимо Тлакочаваја има више значења:

 Општина Сан Херонимо Тлакочаваја (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Херонимо Тлакочаваја (Сан Херонимо Тлакочаваја, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику